Zalmhaven (voormalige haven), een voormalige haven in Rotterdam
Zalmhaven (complex), de naam van een woon- en kantoorcomplex dat gepland staat in het Scheepvaartkwartier in Rotterdam